Deux navires de lUS Navy on porté le nom dUSS New Mexico, en l'honneur de l'État du Nouveau-Mexique :

l', un cuirassé, navire de tête de la sa classe, en service de 1918 à 1947 ;
l', un sous-marin de  en service depuis 2010.

New Mexico